Příjmení Tříska, přechýleně Třísková, nese více různých osobností:

 Dušan Tříska (* 1946) – český ekonom
 Emilie Třísková (* 1962) – česká politička
 Jan Tříska (rozcestník) – rozcestník
 Jaroslav Tříska (1909–???) – český a československý politik
 Olga Třísková-Zvěřinová (1904–???) – česká architektka
 Stanislav Tříska (1933–1996) – český herec

podobné
 Albert Tříška – provazochodec cirkusu Romanza

Externí odkazy 
 

Česká příjmení